Millot steht für:

 Millot Frères, französischer Automobilhersteller
 Automobile Millot, Schweizer Automobilhersteller

Millot ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Millot (1857–1921), französischer Maler
 Benoît Millot (* 1982), französischer Fußballschiedsrichter

 Claude-François-Xavier Millot (1726–1785), französischer Kleriker und Historiker
 Enzo Millot (* 2002), französisch-mertiniquischer Fußballspieler
 Éric Millot (* 1968), französischer Eiskunstläufer
 Gabriel Millot (* 1847), französischer Mediziner
 Véronique Boudon-Millot (* 1962), französische Altphilologin und Medizinhistorikerin
 Vincent Millot (* 1986), französischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Millau (Begriffsklärung)